Das Blue Eagle Thailand Masters 2000 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1999/2000, das vom 3. bis 11. März in Bangkok ausgetragen wurde. Nach 1996 war das Montien Riverside Hotel in der thailändischen Hauptstadt zum zweiten Mal der Austragungsort. Es war die 12. Ausgabe des Thailand Masters bzw. der Thailand Open. Gesponsert wurde das Turnier erstmals vom einheimischen Luftfahrtunternehmen Thai Airways International mit der Marke Blue Eagle.

Der Vorjahressieger Mark Williams erreichte zum zweiten Mal in Folge das Endspiel. Dort kam es zu einer Neuauflage des letzten Weltmeisterschaftsfinales gegen Stephen Hendry. Williams revanchierte sich für die Niederlage und besiegte den Schotten mit 9:5. Es war sein zweiter Thailand-Titel und nach der UK Championship sein zweiter Sieg in der Saison.

Preisgeld / Ranglistenpunkte 
Im Preistopf war nicht mehr ganz so viel Geld wie im Vorjahr, die Summe sank um 25.000 £. 6.000 £ gab es alleine für den Sieger weniger, 4.000 £ waren es beim unterlegenen Finalisten. Auch für alle anderen gab es entsprechend weniger, nur das Einstiegpreisgeld stieg von 200 £ auf 345 £. Da es 1999 aber auch noch mehr Teilnehmer gewesen waren, gab es damals noch Preisgeld bis Platz 134.

Bei den Punkten für die Weltrangliste blieb aber alles beim alten, zumindest für die Letzten 64. Für die Letzten 128 gab es aber nur noch 100 Punkte, 1999 hatte es noch 200 Teilnehmer und selbst für die Erstrundenverlierer noch 150 Punkte gegeben.

Finalrunde 
Für Runde 1 wurden den Top 16 der Weltrangliste die 16 Sieger der Qualifikation zugelost. Erstmals seit das Turnier 1994 zum Ranglistenturnier geworden war, gab es keine Wildcard-Runde, das heißt, es gab keine Einladungen Amateure aus Thailand oder anderen asiatischen Ländern mehr, die um die Teilnahme am Hauptturnier spielen durften.

Finale 
Im Finale trafen die beiden besten Spieler aufeinander: Weltmeister Stephen Hendry und der Weltranglistenerste Mark Williams. Ihre ersten drei Finalbegegnungen hatte Williams gewonnen. Mit der WM im Vorjahr drehte sich das Blatt und seitdem hatte Hendry drei Endspiele gewonnen. Nach WM, Champions Cup und Premier League war es das vierte Aufeinandertreffen im Endspiel innerhalb eines Jahres. Das Thailand Masters hatte Williams im Vorjahr gewonnen, Hendry war 1998 Sieger gewesen.

Rekordweltmeister Hendry begab sich von Anfang an auf den Weg zu seinem vierten Finalgewinn in Folge gegen seinen Dauerkonkurrenten, er gewann den ersten Frame, führte 3:1 zur Pause und zog dann auf 5:2 davon. Doch Williams ließ ihn nicht davonkommen und verkürzte zum Sessionende noch auf 3:5. Obwohl Hendry in Führung lag, hatte Williams ebenso viel hohe Breaks erzielt wie der Schotte. Die Abendsession begann der Waliser mit einem Century-Break und nachdem er mit dem nächsten umkämpften Frame den Ausgleich geschafft hatte, lief das Finale nur noch für ihn. Insgesamt sechs Frames in Folge gewann er am Abend und nur im 14. Frame konnte Hendry noch einmal eine höhere Punktzahl erzielen. Aber als Williams sich auch diesen Frame holte, war der 9:5-Sieg und die Titelverteidigung in Bangkok perfekt. Es war sein 10. Titel auf der Profitour und sein 8. bei einem Ranglistenturnier.

Century-Breaks 
9 Spieler erzielten im Hauptturnier 12 Breaks von mindestens 100 Punkten, 5 davon gelangen den beiden Finalisten Mark Williams und Stephen Hendry. Williams erzielte im Viertelfinale auch das höchste Century-Break des Hauptturniers von 140 Punkten. Es brachte eine Zusatzprämie von 2.500 £.

Hauptturnier

Quellen 

Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Bangkok
2000